Duncan kan syfta på:

 Duncan (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Duncn – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
 Duncan (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Duncan I av Skottland (cirka 1001–1040), kung av Skottland
 Duncan II av Skottland (1060–1094), kung av Skottland

Geografi

Ecuador 

 Isla Pinzón, ö, Galápagos,

Kanada 

 Duncan, British Columbia, ort,

USA 

 Duncan, Mississippi, ort, Bolivar County, 
 Duncan, Oklahoma, countyhuvudort, Stephens County, 
 Duncan, South Carolina, ort, Spartanburg County, 
 Duncan, Iowa, ort, Hancock County, 
 Duncan, Nebraska, ort, Platte County, 
 Duncan, Arizona, ort, Greenlee County, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar